Claude Roy (1915–1997) francia költő, esszéíró
Claude Roy (1952) kanadai politikus